

Art 
 , en 1990–91 est une série d’œuvre multimédia par Jeff Koons

Bande-dessinée 
  est un manga de 2007 de Ami Sakurai.
Made in Heaven est le pouvoir du personnage Enrico Pucci apparaissant dans le manga Jojo's Bizarre Adventure.

Cinéma 
 1921 :  réalisé par Victor Schertzinger.
 1952 : Ménage sans bonne (titre original : Made in Heaven), comédie britannique réalisée par John Paddy Carstairs
 1987 : Made in Heaven (Bienvenue au Paradis) est film américain réalisé par Alan Rudolph.

Télévision 
 1990 : Made in Heaven (série télévisée)

Musique 
 Made in Heaven est une chanson écrite, composée et interprétée par Freddie Mercury. Enregistrée en 1984.
 Made in Heaven est une chanson de Kylie Minogue, en 1988 , face B du single Turn It into Love
 Made in Heaven est un album studio du groupe Queen, sorti en 1995.
 Made in Heaven est une chanson Nik Kershaw, en 1999 face B de son album